

Noms communs 
 Patrie : terme souvent utilisé pour désigner la nation, dans une situation où il faut la défendre.

Noms propres

Autres 
 Le Parti de la Patrie est un parti politique russe.

Cinéma 
 Patrie, un film français réalisé par Albert Capellani en 1914 ;
 Patrie, un film français réalisé par Louis Daquin en 1946.

Musique 

 Patrie est une Ouverture symphonique de Georges Bizet (1873)

Véhicules 
 Le Patrie, un dirigeable lancé en 1906 ;
 La Patrie, un cuirassé pré-Dreadnought de la classe République lancé en 1903.

Voir aussi 
 Avenue, place et  ;
 .